Spice Girls
Spice (pjevačica)
Private Spice
Old Spice
Afera Spice
Spice (droga)
Začin (fikcijska droga) iz filmske franšize Dine